Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 3. bis 4. August 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Toronto